

Patronyme 

 Jacques de Lévis, comte de Caylus (1554-1578), un des mignons du roi Henri III ;
 Marthe-Marguerite Le Valois de Villette de Mursay, marquise de Caylus (1672-1729), femme de lettres
Charles-Daniel-Gabriel de Tubières de Grimoard de Pestels de Lévis de Caylus, évêque d'Auxerre de 1705 à 1754, beau-frère de la marquise de Caylus. 
 Anne-Claude-Philippe de Tubières de Grimoard de Pestels de Lévis de Caylus, (1692-1765) archéologue et collectionneur français, fils de la marquise de Caylus ;
 les ducs de Caylus
ainsi que :
 Ernest Caylus (Jean-Baptiste Ernest Caylus) (1813-1878), journaliste, homme d’affaires et haut fonctionnaire français, républicain deux fois refugié à New York.

Toponyme 

 Caylus est une commune française du département de Tarn-et-Garonne ; Possession, depuis Raymond V, des comtes de Toulouse puis du roi de France.
 Le rocher de « Caylus », sur commune de Saint-Affrique : fief de l'ancienne seigneurie du même nom (Caylus, Quélus), qui échut aux Lévis-Mirepoix-Lautrec, et concerne tous les personnages cités plus haut (sauf le dernier).

Jeux
 Caylus, le jeu de société créé par William Attia en 2005 et édité par Ystari Games.
 Caylus Magna Carta, le Jeu de cartes créé par William Attia en 2007 et édité par Ystari Games.